Уа́йнленд () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Уайнленд, Дэвид (род. 1944) — американский физик, лауреат нобелевской премии.
 Уайнленд, Эдди (род. 1984) — американский боец ММА.